Тубака (гора) - гора в Криму.
 Тубака-Баїр - гора в Криму.